Переа () — іспаномовне прізвище.

Відомі носії:

 Андрес Переа (*2000) — колумбійський футболіст
 Браян Переа (*1993) — колумбійський футболіст.
 Луїс Амаранто Переа (*1979) — колумбійський футболіст.

Іспанські прізвища